«Заблудшие», в некоторых переводах «Заплутавшие» (, ) — совместная франко-британская картина 2003 года по роману Жиля Перро «Мальчик с серыми глазами» (), режиссёра Андре Тешине. Кинолента номинировалась на премию Сезар в 2004 году и была благосклонно встречена критиками.

Фильм рассказывает историю овдовевшей матери, покинувшую оккупированный Париж во время Второй мировой и нашедшую крышу над головой благодаря помощи беспризорного подростка.

Сюжет 
Июнь 1940 года. Привлекательная вдова Одиль оставляет захваченный немцами Париж и отправляется на юг страны в поисках лучшей жизни, взяв с собой детей: тринадцатилетнего Филиппа и семилетнюю Кати. В пути колонну беженцев обстреливают, в начавшейся панике герои пытаются спастись бегством. Им на помощь приходит семнадцатилетний парень Иван, который становится для них якорем спасения. По его же совету семейство прячется сначала в лесу, а потом в брошенном хозяевами-евреями доме.

История их выживания во время войны и показана в фильме.

Актёрский состав

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 

Экранизации романов Франции
Фильмы Андре Тешине
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Франции 2003 года
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы Canal+
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы, снятые при поддержке национального центра кино и мультипликации Франции
Фильмы, снятые при поддержке области Юг-Пиринеи